Etrelles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Étrelles-sur-Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Étrelles, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,